Hardeman County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Hardeman County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Hardeman County (Texas) – okres státu Texas